Дми́трий Кондра́тьев:
 Кондратьев, Дмитрий Евгеньевич (род. 1975) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Кондратьев, Дмитрий Юрьевич (род. 1969) — российский космонавт-испытатель, Герой России.